Regan – miasto w Stanach Zjednoczonych, w Dakocie Północnej
 Regan – nazwisko

Osoby noszące nazwisko Regan 
 Bridget Regan (ur. 1982) – amerykańska aktorka
 Charles Tate Regan (1878–1943) – brytyjski ichtiolog
 Edwin Regan (ur. 1935) – brytyjski duchowny rzymskokatolicki
 Joan Regan (1928–2013) – brytyjska piosenkarka
 Larry Regan (1930–2009) – kanadyjski hokeista
 Laura Regan (ur. 1977) – kanadyjska aktorka
 Obeng Regan (ur. 1994) – ghański piłkarz
 Tom Regan (ur. 1938) –  amerykański filozof
 Vincent Regan (ur. 1965) – brytyjski aktor

Osoby noszące imię Regan 
 Regan Burns (ur. 1968) – amerykański aktor
 Regan Hood (ur. 1983) – amerykańska siatkarka

Zobacz też 
 Reagan